

Жарсуатський сільський округ — сільський округ, Бурлінський район, Західноказахстанська область
 Жарсуатський сільський округ — сільський округ, Індерський район, Атирауська область